Ostwest (Ost-West, West-Ost) kann stehen für
OstWest
Forum Ost-West 
Forum Ostwest 
Aktion West-Ost

Siehe auch:
 Berufskolleg Ostvest
Ost-West-Achse	
Ost-West-Linie 
Ost-West-S-Bahn
Ost-West-Spange	
Ost-West-Straße
 Ost und West
 Osterwesten